De Rosa (fietsmerk) - Italiaans fietsmerk
 Pacecco De Rosa - Italiaans schilder
 Francesco De Rosa - Italiaans acteur
 Eugene De Rosa - Amerikaans architect

 Alberto Fernández de Rosa Martinez - Argentijns acteur